kiméra – biológiai fogalom a genetikai mozaikra utal, ezek közül is azokra az élőlényekre, akik kettőnél több ivarsejtből jöttek létre 
 kimérák – tengerimacska-alakúak
 kiméra – görög mitológiai lény

Jegyzetek